Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1986/1987 — 54-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 18 сентября 1986 года по 5 апреля 1987 года. Вместо покинувших Высшую лигу в предыдущем сезоне «Строителя» из Куйбышева и ташкентского «Университета», из Первой лиги добавились «Шахтёр» (Донецк) и СКА (Алма-Ата). Чемпионат прошёл в 3 этапа. На первом этапе все команды провели 2-х круговой турнир. На втором этапе шесть лучших команд определяли претендентов на медали, а 6 оставшихся определяли неудачников, покидающих высшую лигу. На заключительном этапе 1—2-я и 3—4-я команды финальной шестерки разыграли медали в сериях до 2 побед. Чемпионом страны в 5 раз (в 3 раз подряд) стал каунасский «Жальгирис», в 3-х матчах выигравший серию у московского ЦСКА, бронзовые медали в 3-й раз подряд выиграл ленинградский «Спартак».

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1986/1987 года принимали участие 12 команд: каунасский «Жальгирис», московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», киевские «Строитель» и СКА, вильнюсская «Статиба», тбилисское «Динамо», рижский ВЭФ, минский РТИ, донецкий «Шахтёр» и алма-атинский СКА.

Составы команд 
Жальгирис (Каунас) А.Бразис, А.Венцловас, А.Висоцкас, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, Г.Маркявичус, Р.Рагаускас, А.Сабонис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, Г.Эйникис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

ЦСКА (Москва) С.Базаревич, А.Волков, В.Гоборов, А.Гусев, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Мелешкин, И.Миглиниекс, Д.Минаев, В.Панкрашкин, С.Попов, С.Тараканов, В.Тихоненко, В.Ткаченко, Х.Энден. Тренер – Юрий Селихов.

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, В.Горин, С.Гришаев, В.Жарков, С.Киселёв, В.Королёв, С.Кузнецов, А.Мальцев, Ю.Павлов, А.Угрюмов, А.Харченков, Г.Щетинин. Тренер – Владимир Кондрашин.

Строитель (Киев) А.Бондаренко, А.Волков*, М.Кожелянко, Ю.Косенко, А.Подковыров, Г.Резцов, В.Рыжов, Ю.Сильверстов, В.Хоменко, А.Шаптала. Тренер – Борис Вдовиченко.

Динамо (Москва) В.Жигилий, И.Корнишин, С.Кочергин, В.Мерзляков, К.Недосекин, А.Охотников, В.Сизов, Д.Сухарев, Н.Фесенко, Ю.Шишков. Тренер – Арманд Краулиньш.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, Р.Браздаускис, Р.Бутаутас, А.Вайнаускас, А.Василюнас, Г.Вилкас, А.Григас, В.Дамбраускас, Л.Кведаравичюс, Ш.Марчюлёнис, В.Маткявичус, Р.Пеникас, Г.Поцюс. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

Динамо (Тбилиси) Г.Беруашвили, И.Бородачёв, Г.Дарсадзе, Г.Капустин, А.Опошнян, А.Периашвили, Г.Санадзе, Д.Талабадзе, А.Тюбин, К.Шалидзе, К.Шенгелия. Тренер – Леван Мосешвили.

ВЭФ (Рига) А.Багатскис, В.Валтерс, А.Дудоров, А.Екабсонс, Ю.Калниньш, А.Караваев, И.Лиепа, И.Мельник, К.Муйжниекс, Пенцис. Тренер – Майгонис Валдманис.

РТИ (Минск) Н.Бузляков, И.Грищук, С.Демко, С.Желудок, В.Жолнерович, А.Клемезь, Р.Кнатько, А.Король, В.Кравченко, П.Крищик, А.Парфианович, Е.Пустогвар, А.Сатыров, С.Светник, С.Сланевский, А.Тереня, А.Якубенко. Тренер – Алексей Шукшин.

СКА (Киев) А.Белостенный, В.Бережной, И.Ватажок, Е.Долгов, Е.Кравченко, В.Левицкий, И.Мельник*, С.Орехов, Г.Перегуд, И.Пинчук, О.Полосин, В.Полях, Ю.Пушкарев, О.Рубан, А.Сальников, А.А.Шевченко, И.Яценко. Тренер – Валентин Мельничук.

Шахтёр (Донецк) С.Бабенко, В.Внуков, А.Газаев, Д.Донской, А.Ермолинский, С.Завалин, Н.Ивахненко, С.Ивчатов, И.Кочура, М.Кропачев, А.Лукьянец, А.В.Шевченко, Р.Юсупов. Тренер – Александр Власов.

СКА (Алма-Ата) В.Веземкин, А.Еропкин, Ю.Жуканенко, В.Кузнецов, А.Марченко, О.Мелещенко, Ю.Миловидов, Р.Овчинников, И.Тихоненко, А.Филиппов, О.Щербаков. Тренер – Олег Ким.

 * - покинул команду в ходе сезона.

Предварительный этап

Финальный турнир

Квалификационный турнир

Плей-офф

Серия за 1-е место

Серия за 3-е место

Состав чемпионов 
Жальгирис (Каунас): , Арвидас Венцловас, , Сергеюс Йовайша, Гинтарас Крапикас, Римас Куртинайтис, Миндаугас Лекараускас, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичюс, Раймондас Чивилис, Виргиниус Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Итоговое положение

Высшая лига

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1986/1987 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1986/1987 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

1987 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1987 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин